5 квітня 1893 року в українській газеті "Діло" з'явилось повідомлення з назвою "Найбóльши мѣста на свѣтѣ":

"Професор Супань в Готі, видав недавно статистику, у котрій обчислив, що на цілій землі єсть 12 таких міст, у котрих проживає більше як мільйон людей."

Після чого й було наведено перелік тих міст:

Джерела 
 Газета "Діло" №73 за 5 квітня 1893 року.

Міста-мільйонники